Чанкай — долина в Перу.
 Чанкай — археологічна культура, що існувала з приблизно 1200 по 1470 роки в долинах Чанкай, Чильйон, Рімак і в окрузі Лурін на центральному узбережжі Перу.
 Чанкай — місто в районі Чанкай провінції Уараль регіону Ліма, Перу.
 Чанкай — район в провінції Уараль регіону Ліма, Перу.
 Чанкай — мова.

Примітки